Nuristani (volk), een volk in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan
 Nuristani-talen, de door het genoemde volk gesproken talen

Zie ook

 Nooristan, een provincie van Afghanistan